Политбюро ЦК КПСС
 Советское правительство

См. также 
 Кремленология